Albert Hendrickx – ciclista su strada e pistard belga
 Gaëtan Hendrickx – calciatore belga
 Jonathan Hendrickx – calciatore belga
 Jorik Hendrickx – pattinatore artistico su ghiaccio belga
 Sofie Hendrickx – cestista belga